Интифада може да се отнася за две вълни на насилие в Палестина:
 Първа интифада (1987-1991/93)
 Интифада ал-Акса (след 2000)